Brouwerij De Drie Sleutels (Gent) (ook Brouwerij Van Goethem genoemd), een voormalige brouwerij in de Belgische stad Gent
 Brouwerij Van Goethem (Steendorp), een voormalige bierbrouwerij in de Belgische plaats Steendorp